Shanhe Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shanhe (köping i Kina, Shanxi), 
 Shanhe (köping i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar